Pöck ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Josef Pöck (1812–1869), österreichischer Opernsänger und -regisseur
 Friedrich von Pöck (1825–1884), österreichischer Admiral
 Gregor Pöck (1862–1945), österreichischer römisch-katholischer Theologe und Ordensgeistlicher
 Herbert Pöck (* 1957), österreichischer Eishockeytrainer und -spieler
 Markus Pöck (* 1992), österreichischer Eishockeyspieler
 Thomas Pöck (* 1981), österreichischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Poeck
 Pock
 Pockh
 Böck